

Fisica 
 Dispersione – fenomeno in cui l'onda che si propaga si disperde nel materiale
 Dispersione ottica – separazione di un'onda nelle sue componenti spettrali
 Dispersione elettrica – perdita della carica elettrica da parte di un conduttore carico isolato.

Altro 
 Dispersione – miscela eterogenea costituita da più fasi
 Dispersione – insieme dei fenomeni per cui un organismo vivente colonizza nuovi territori
 Dispersione dei semi – disseminazione
 Indice di dispersione – indice della statistica
 Dispersione scolastica – insieme di comportamenti derivanti dall'ingiustificata e non autorizzata assenza di minorenni dalla scuola dell'obbligo.